Koreatown puede referirse a:
Koreatown (Los Ángeles), un barrio de Los Ángeles, California.
Koreatown (Manhattan), un barrio de Manhattan, Nueva York.